Die Saison 2022/23 der Bayernliga ist die 78. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die 14. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 15. Juli 2022 eröffnet und zwischen dem 4. Dezember 2022 und dem 2. März 2023 durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer und Staffeleinteilung 

An der Saison 2022/23 nehmen 36 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den BFV am 7. Juni 2022 veröffentlicht.

 die Absteiger aus der Regionalliga Bayern 2021/22:
  FC Memmingen
  SV Schalding-Heining
  TSV 1860 Rosenheim
 die zwei Verlierer der Relegationsspiele zur Regionalliga Bayern:
  SV Donaustauf
  SC Eltersdorf
 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Nord der Bayernliga 2021/22:
  ATSV Erlangen
  FC Eintracht Bamberg
  ASV Neumarkt
  DJK Don Bosco Bamberg
  DJK Gebenbach
  DJK Ammerthal
  TSV Abtswind
  1. SC Feucht
  TSV Großbardorf
  SpVgg Bayern Hof
  ASV Cham
 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Süd der Bayernliga 2021/22:
  FC Ingolstadt 04 II
  SSV Jahn Regensburg II
  SV Kirchanschöring
  FC Ismaning
  TSV 1860 München II
  TSV Schwaben Augsburg
  TSV Landsberg
  FC Deisenhofen
  VfR Garching
  TSV 1874 Kottern
  FC Gundelfingen
  Türkspor Augsburg
 die Aufsteiger aus den fünf Staffeln der Landesliga Bayern 2021/22:
  TSV Kornburg (Staffel Nordost)
  1. FC Geesdorf (Staffel Nordwest)
  SpVgg SV Weiden (Staffel Mitte)
  SV Erlbach (Staffel Südost)
  TSV 1861 Nördlingen (Staffel Südwest)
 die drei Sieger der Relegationsrunde zur Bayernliga:
  VfB Hallbergmoos
  Würzburger FV
  TSV Dachau 1865

Staffel Nord

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

 || 
 || ()

 || rowspan="4" | ()

 ||

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

 || ()
 || 

 || rowspan="4" | ()

 ||

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23